Paul Janssen (voetballer, 1970), Nederlands voetballer bij Roda JC, VVV, SVN en Germania Teveren.
 Paul Janssen (voetballer, 1971), Nederlands voetballer bij Fortuna Sittard, NAC Breda, FC Den Bosch en FC Groningen.